2-я олимпиада по шахматам состоялась в Гааге с 21 июля по 5 августа 1928 года при участии 17 стран.

Турнир проходил в здании ратуши в Круглом зале.
Было сыграно 544 партии.

Конгресс ФИДЕ в Лондоне решил провести II олимпиаду в Гааге, по настоянию Британский шахматной федерации, которая сама не послала свою команду участвовать, к участию допустить только любителей. Одновременно с командным турниром проходил и личный, на котором должен был выявиться второй чемпион мира среди любителей.

В дни олимпиады должен был состояться очередной конгресс ФИДЕ, на котором должен был быть вновь затронут вопрос о профессионалах и любителях. Без особых дискуссий, запрет на участие в олимпиадах для профессионалов был отменён. Ввиду того, что решение было принято слишком поздно, многие команды приехали с ослабленным составом, а другие вовсе отказались участвовать. Несмотря на это, в Гааге принимало участие на одну команду больше чем в Лондоне.

На этот раз в турнире участвовало две команды с американского континента. Кроме команды Аргентины также участвовала команда сборной США, силу молодых шахматистов поначалу многие недооценивали.

В американской команде выделился 23-летний И. Кэжден, для него это был дебют на мировой шахматной арене.

Регламент 
 Три тура за два дня;
 Контроль: 20 ходов на час.

Сборные

Составы команд 
Венгрия

Надь, Э. Штейнер, Вайда, Хаваши

США

Кэжден, Г. Стейнер, Фактор, Толфсен, Ханауэр

Польша

Макарчик, П. Фридман, Регедзиньский, Хвойник, Бласс

Австрия

Хёнлингер, Локвенц, Г. Мюллер, З. Вольф, Бойтум

Дания

Норман-Хансен, Э. Андерсен, Гемзё, Рубен

Швейцария

Ривьер, Гильи, Фёльми, Нэгели, М. Хеннебергер, В. Михель

Чехословакия

Гильг, Прокеш, Покорный, Рейфирж, Шульц, Теллер

Аргентина

Фернандес Кория, Мадерна, Палау, Река, Грау

Германия

Вагнер, Гильзе, Шёнман, Блюмих, Фердер

Нидерланды

Веенинк, Крооне, ван ден Босх, Схелфхаут, В. Вертхейм, Й. Вертхейм

Франция

Годен, Бетбедер, Дюшан, Крепо, Мюффан, Дрезга

Бельгия

Сапира, Колтановский, И. Сенсер, Дункельблюм

Швеция

Штольц, Э. Якобсон, Штальберг, Карлин, Э. Йонссон

Латвия

Апшениек, Страутманис, В. Петров, Таубе, Мелнбардис

Италия

Монтичелли, Саккони, Хеллман, Калапсо, де Нардо, Маротти

Румыния

Броди, Прока, Балог, Гудью

Испания

Марин, Кортес, Агилера, Рибера Арнал, Молья

Движение по турам

Командные результаты

Личные результаты команд победителей

Лучшие индивидуальные результаты

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927-2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006

Ссылки 
 2-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть вторая) 

Шахматные олимпиады
1928 год в шахматах
Июль 1928 года
Август 1928 года
Международные спортивные соревнования в Гааге
Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1928 году